SDC est un sigle composé des trois lettres S, D et C qui signifie :

 Secure Download Cabinet, un format de fichier utilisé par Microsoft pour installer des programmes ;
 Smart Data Compression, un format de fichier pour le stockage d’information géographique ;
 Schéma de développement commercial : un document établissant à l'échelle locale un diagnostic de l'activité commerciale et prévoit son développement ;
 Schéma départemental des carrières, désormais remplacés par le schéma régional des carrières ;
 Syndic de copropriété ou Syndicat de copropriété ;
 S.D.C., une entreprise de construction de montagnes russes ;
 les Chargers de San Diego (en anglais, San Diego Chargers), une équipe de football américain, bien que la NFL utilise pour les désigner le sigle SD (pour San Diego) ;
 en agronomie : Système De Culture.
 Sans domicile connu (lors de l'envoi d'un courrier postal).

SDC est un code qui désigne :
 Le sassarais, langue dont le code ISO/DIS 639-3 est  ;
 l’aéroport civil de Sandcreek (au Guyana) dont  est le code AITA ;
 l’aéroport Williamson-Sodus  du Comté de Wayne aux États-Unis, selon la FAA.

SDC peut être l'une des sociétés suivantes :
 , une des premières sociétés informatique mondiale.
Société des Cendres, une société spécialisée dans les fournitures dentaires créée en 1859.

Code